Жадан Василь Іванович (* 1973) — український співак, автор і композитор, естрадний виконавець.
 Жадан Іван Данилович (1902—1995) — український оперний співак, ліричний тенор.
 Жадан Іван Пилипович ( не пізніше травня 1945) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Жадан Марина Вадимівна (* 1992) — українська і російська співачка, авторка й виконавиця.
 Жадан Олексій Валентинович (1983—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жадан Сергій Вікторович (* 1974) — український письменник, поет.

Українські прізвища